SV Slikkerveer is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit de Ridderkerkse wijk Slikkerveer in Zuid-Holland, opgericht in 1920. Het eerste elftal van de club speelt in de Derde klasse zondag (2020/21). 

De club speelt op het Sportpark Reijerpark aan de Kastanjelaan 28 in Ridderkerk.

Competitieresultaten 1942–2019 
 

|
|
|
|
|}

Bekende (ex-)spelers 
 Henk Warnas
 Ruud Kaiser
 Jordy Buijs
 Mick van Buren
 Ricardo Kieboom

Externe link 
 Officiële website

Slikkerveer
Sport in Ridderkerk